Dao hace referencia a varios artículos:

Armas
Dao (sable), originario de China;
Dao (espada Naga), originaria de India;

Lugares
Dao (estado), de la dinastía Zhou;
Dao Vallis, valle en el sur de Marte;
Circuito (división administrativa), o dao en chino;
Río Dâo, en Portugal;

Filosofía
El Tao (道) (dào en pinyin), principio esencial del taoísmo.

Cargos 
Director adjunto operativo, alto cargo del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

Además
Dao Lang, cantante china;
Data Access Object, un componente de software de computadores